12. etape af Tour de France 2018 gik fra Bourg-Saint-Maurice til L'Alpe d'Huez 19. juli 2018.

Geraint Thomas vandt sin anden etapesejr i træk og forsvarede den gule førertrøje.

Etaperesultater

Samlet efter etapen

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

12